Филон из Мегары (Филон Диалектик, ; конец IV - начало III в. до н. э.) — древнегреческий философ Мегарской школы, последователь Диодора Крона. 

Известные нам диспуты Филона с его учителем Диодором касаются модальности высказываний и критериев истинности импликаций. В отношении к возможному Филон близок к Аристотелю, утверждая возможность не только того, что есть в настоящем или может быть в будущем (точка зрения Диодора), но также, согласно Филону, возможным является всё то, что потенциально свойственно вещи, например: сгореть для соломинки. Как Филон, так и Диодор искали критерии истинности для высказываний (пропозиций) в соответствии с собственным пониманием возможности. Филон рассматривал как истинные все бинарные логические связки, кроме случаев, когда из истинной посылки следует ложное следствие; в то время, как Диодор допускал только те высказывания, в которых условие не приводит к ложному заключению.

Положения, высказанные Филоном, по настоящее время используются в классической логике высказываний. Век спустя, логика высказываний Филона получила дальнейшее развитие у философа-стоика Хрисиппа.

Примечания

Литература 
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. — (Серия «Философское наследие»). — : Мысль, 1979. — 624 стр.
 2-е изд., испр. — : Мысль, 1986. — 570 стр. — ; переиздания: 1995, 1998, 2009.
 Античная философия: Энциклопедический словарь. — , 2008. — С. 148—150. — 

Философы IV века до н. э.
Философы III века до н. э.
Логики
Мегарская школа